Markus Schubert (Freiberg, 1998. június 12. –) német utánpótlás-válogatott labdarúgó, az SBV Vitesse játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2022. március 13-i állapot szerint.

Sikerei, díjai

Klub 
Dynamo Dresden
3. Liga: 2015–16

Válogatott 
Németország U21
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság: 2021

Források

További információk 
Markus Schubert adatlapja a Kicker oldalon 
Markus Schubert adatlapja a Transfermarkt oldalon 

Német labdarúgók
Labdarúgókapusok
1998-ban született személyek
A Dynamo Dresden labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
A Vitesse labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
Élő személyek